Nagrajia är ett släkte av svampar. Nagrajia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nagrajia